Zaniewska ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Zaniewska (* 1992), polnische Tennisspielerin
 Xymena Zaniewska (1924–2016), polnische Architektin, Bühnenbildnerin und Modedesignerin